Trostjanka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Trostjanka (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Trostjanka (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna, siehe Trostjanka (Borsna)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Trostjanka (Roschyschtsche)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Trostjanka (Wolodymyr)

Trostjanka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Fließgewässer in der Ukraine:
 ein Fluss im Rajon Trostjanez, Oblast Winnyzja trägt diesen Namen, siehe Trostjanka (Fluss)
 ein linksseitiger Nebenfluss der Horyn, siehe Trostjanka (Horyn)